Order Wilhelma (Hesja)
 Order Wilhelma (Holandia)
 Order Wilhelma (Prusy)